Hirschenhof ist der Name folgender Orte:

 Hirschenhof (Buchenbach), Ortsteil der Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hirschenhof (Gemeinde Großschönau), Ortschaft der Gemeinde Großschönau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Hirschenhof ist der deutsche Name der von deutschen Kolonisten gegründeten lettischen Gemeinde Irši bei Koknese

Siehe auch:
 Hirschhof (Begriffsklärung)